Су́нан () — один из типов сборников хадисов.
 Сунан Абу Давуда
 Сунан аль-Байхаки
 Сунан ад-Дарими
 Сунан ад-Даракутни
 Сунан Ибн Маджа
 Сунан ан-Насаи
 Сунан Саида ибн Мансура
 Сунан ат-Тирмизи

Другие значения 
Сунан может означать:
 Сунан-гуйок (순안구역, 順安區域) — район Пхеньяна.
 Международный аэропорт Сунан, расположенный в этом районе.